Eurovision Song Contest 1983 blev nok mest husket for at være usædvanlig lang. Værtindens introduktion varede 20 minutter og hun forsøgte at præsentere hvert bidrag på både fransk, engelsk og tysk.

Vinderen blev Corinne Hermès fra Luxembourg.

Deltagere og resultater 

1983
Musik i 1983